Барзан (Бразан) — персидский военачальник IV века до н. э.

Биография 
Некоторые исследователи отождествляют Барзана с Набарзаном — хилиархом персидского царя Дария III.

Во время борьбы с Александром Македонским Бесс в 330 году до н. э. направил Барзана в Парфию в качестве сатрапа. По предположению Кошеленко Г. А. и Гаибова В. А., именно для того, чтобы противостоять деятельности Барзана, Александр Македонский отстранил от должности наместника Парфии и Гиркании Атминапа и назначил на его место Фратаферна, казавшегося более подходящим для решения этой задачи. Фратаферн сумел захватить Барзана, который, по замечанию Шахермайра Ф. и Дибвойза Н. К., так и не смог стать сатрапом, и доставить его в Зариаспу. По всей видимости, как отметил канадский исследователь , Барзан был казнён.

Литература 
Первичные источники
 Арриан. Анабасис Александра (IV.7.1)

Исследования
 Кошеленко Г. А., Гаибов В. А. Судьбы сатрапов Востока. Эпоха Александра Македонского. // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. XVII. Москва-Магнитогорск-Новосибирск, 2007.
 Шахермайр Ф. Александр Македонский. — М., 1984. С. 192, 203.
 Дибвойз Н. К. Политическая история Парфии. — СПб, 2008. — ISBN 978-5-8465-0638-1.
 
 Heckel W. Who’s Who in the Age of Alexander the Great: Prosopography of Alexander’s Empire. — P. 70. — ISBN 9781405154697.

Военачальники Ахеменидов
Военачальники IV века до н. э.